De klokkenluider van de Notre Dame, een roman van Victor Hugo
 diverse hierop gebaseerde films:
 The Hunchback of Notre Dame (1923) van Wallace Worsley met Lon Chaney
 The Hunchback of Notre Dame (1939) van William Dieterle met Charles Laughton
 Notre-Dame de Paris (1956) van Jean Delannoy met Gina Lollobridgida en Anthony Quinn
 De klokkenluider van de Notre Dame (1996), animatiefilm van Disney
 De klokkenluider van de Notre Dame II, vervolg op de Disney animatiefilm
 The Hunchback (1997) van Peter Medak met Mandy Patimkin
 The Hunchback of Notre Dame (musical), musical van Walt Disney Theatrical Productions